A Supercopa Europeia de 1977 foi disputada entre Liverpool e Hamburg. O resultado da partida foi de 7-1.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1977
Partidas do Liverpool F.C.